Les Milesio sont une famille patricienne de Venise, originaire de Trébizonde.

La noblesse de Venise fut accordée ad personam au cardinal Bessarione Milesio, patriarche latin de Constantinople et cardinal de San Sabina.
Il s'éteignit en 1472.

Les armes des Milesio sont d'argent à une Foi parée de gueules les mains de carnation tenant ensemble une croix de trois traverses de gueules au pied fiché surmontée de rayons d'or mouvants du chef.

 Notes

 Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.
 Famiglie Patrizii Venete ()
 Mattia Palmieri e la stampa, Lucia Bertolini, dans La Bibliofilia'', 2009.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien